Krenbach steht für:

 Krenbach (Große Mühl), rechter Zufluss der Großen Mühl im Bezirk Rohrbach, Niederösterreich
 Krenbach (Zwettl), rechter Zufluss der Zwettl im Bezirk Zwettl, Niederösterreich